Финал Кубка Англии 1898 года () — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Англии сезона 1897/98. Он стал 27-м финалом Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии, старейшего футбольного турнира в мире. Матч прошёл 16 апреля 1898 года на стадионе «Кристал Пэлас» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Ноттингем Форест» и «Дерби Каунти». Победу со счётом 3:1 одержал клуб из Ноттингема благодаря «дублю»  и голу , на что «Дерби Каунти» сумел ответить только одним голом, который забил Стив Блумер.

Перед матчем 
В финале встретились «Дерби Каунти» и «Ноттингем Форест». За пять дней до финала Кубка Англии команды сыграли друг с другом в Первом дивизионе. Тогда разгромную победу со счётом 5:0 одержал «Дерби Каунти», поэтому «бараны» считались фаворитами финального матча, хотя в чемпионате сыграли только пятеро из одиннадцати игроков, которые «Форест» выставил на заключительную игру Кубка.

Путь к финалу

«Ноттингем Форест» 

Источник: Smales, Ken. Nottingham Forest. The Official Statistical History.

«Дерби Каунти»

Финальный матч 
Счёт в матче на 19-й минуте открыл игрок «Форест» . На 31-й минуте Стив Блумер сравнял счёт после удара головой. Ближе к концу первого тайма произошёл решающий эпизод матча. Ричардс попытался замкнуть прострел Макиннеса, но Фрайер был первым на мяче. Вратарь «Дерби Каунти», однако не смог удержать мяч в руках, и Кейпс забил гол уже в пустые ворота. Затем «Форест» потерял одного игрока из-за травмы, но  на 86-й минуте установил окончательный счёт: 3:1 в пользу «Ноттингем Форест».

Из отчёта о матче с сигаретной карточки John Player's: «Джон Гудолл, игравший на правом фланге «Дерби Каунти», откровенно признал, что “победила лучшая команда”. Все знаменитые критики предрекали лёгкую победу для “Дерби”, и следует отдать должное “Форест” не только за борьбу против грозного соперника, но и результат против всех прогнозов. Нападающие “Фореста” гораздо лучше взаимодействовали между собой, нежели нападающие соперника. Форман, Макферсон и Рэгг сформировали связку, которой было трудно противостоять. Кейпс забил два за “Форест”, а Макферсон стал автором третьего гола. Блумер забил единственный гол за “Дерби”. Итог: “Ноттс Форест” 3 гола, “Дерби Каунти” 1 гол». 

На послематчевой фотографии игроки «Ноттингем Форест» надели белые футболки «Дерби Каунти», так как красные футболки «Фореста» были сочтены слишком «скучными», и первоначальная фотография была переснята.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk
 Составы команд на сайте Sporting Chronicle

1898
Футбол в Англии в сезоне 1897/1898
Кубок Англии 1898
Кубок Англии 1898
Апрель 1898 года
1898 год в Лондоне
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1898 году